Жозеф Климентьевич Мартов (12 августа 1900 — 3 февраля 1972) — советский кинооператор и сценарист. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1969).

Биография 
В 1912—1919 годах — работал как ученик ретушёра, ретушёр-фотограф, фотокорреспондент. Учился в кинотехникуме.

Член ВКП (б) с 1926 года.

В 1928—1938 годах — оператор киностудии «Ленфильм», затем — «Союздетфильм». Снимал игровые и документальные фильмы.

Наиболее значительные работы создал в содружестве с режиссёром С. И. Юткевичем.

Семья 
 Отец Резник Кельман Мейлихович (1868 - 1938) был раввином синагоги в г. Ананьев Херсонской обл, имел семь сыновей и двух дочерей - является жертвой репрессий, приговорен к ВМН 10 мая 1938г.
Жена — Мария Давидовна Мартова (урождённая Гомельская, 1903—1995).
 Сын — Анатолий Жозефович Мартов (1926—1998).

Фильмография

Сценарист 
 1939 — «День в Артеке» (документальный)

Оператор 
 1929 — «Чёрный парус» («Шаланда „Потёмкин“»)
 1930 — «Юные натуралисты»
 1930 — «Настоящие охотники» (совместно с Ф. Зандбергом)
 1930 — «Кто виноват?»
 1931 — «Златые горы» («Счастливая улица»)
 1932 — «Встречный» (совместно с А. Гинцбургом, В. Рапопортом)
 1934 — «Анкара — сердце Турции» (документальный) (совместно с В. Рапопортом)
 1934 — «Идет новая Турция» (документальный, Турция)
 1937 — «Шахтёры»
 1937 — «Как будет голосовать избиратель» (документальный)
 1938 — «Человек с ружьём»
 1939 — «День в Артеке» (документальный)
 1940 — «Яков Свердлов»
 1941 — «Белая ворона» (в Боевом киносборнике № 7) (короткометражный)
 1941 — «Эликсир бодрости» (в Боевом киносборнике № 7) (короткометражный)
 1942 — «Принц и нищий»
 1944 — «Сильва»
 1952 — «Горе от ума» (фильм-спектакль) (совместно с Б. Монастырским)
 1953 — «Случай в тайге» (совместно с И. Шатровым)
 1955 — «Ляна»
 1956 — «Своими руками»
 1959 — «Ванька» (среднеметражный) (совместно с П. Катаевым)
 1959 — «Не на своём месте»
 1959 — «Три рассказа Чехова»
 1961 — «Евдокия» (совместно с П. Катаевым)
 1962 — «Мы вас любим» (СССР) (совместно с П. Катаевым)

Награды 
 орден «Знак Почёта» (01.02.1939)
 заслуженный деятель искусств РСФСР (1969)

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. Гл. ред. С. И. Юткевич; Редкол.: Ю. С. Афанасьев, В. Е. Баскаков, И. В. Вайсфельд и др. 1987.

Ссылки 
 Ж. Мартов на сайте imdb

Члены КПСС
Члены Союза кинематографистов СССР
Персоналии:Ленфильм
Социалистический реализм
Персоналии:Союздетфильм